I Love Saturday – trzeci singel brytyjskiego duetu Erasure z szóstego albumu studyjnego I Say I Say I Say.

Lista utworów 
I Love Saturday – Ep

 I Love Saturday
 Ghost
 Truly, Madly, Deeply
 Tragic – Live Vocal

12" – 12 Mute 166
 I Love Saturday
 I Love Saturday – Beatmasters Club Mix
 I Love Saturday – JX Mix
 I Love Saturday – Flower Mix

I Love Saturday – Kaseta
 I Love Saturday
 Dodo
 Because You’re So Sweet – Session Version

I Love Saturday – CD Sleeve
 I Love Saturday
 I Love Saturday – JX Mix
 I Love Saturday – Beatmasters Dub Mix
 Dodo

I Love Saturday – LCD Sleeve
 I Love Saturday – Beatmasters Club Mix
 I Love Saturday – Flower Mix
 I Love Saturday – 303 Mix
 Always – X Dub Cut

Linki zewnętrzne 
 Dyskografia
 I Love Saturday w bazie onges-erasure-page.co.uk

Single wydane w roku 1994